Lepel – azienda italiana produttrice di biancheria intima
Lepel – film del 2005 diretto da Willem van de Sande Bakhuyzen
Lepel' – città del Voblasc' di Vicebsk (Bielorussia)